Chrast bzw. Chrást bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Chrast, Stadt im Okres Chrudim, Tschechien
 Chrast, Ortsteil von Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, Okres Havlíčkův Brod

 Chrást, Gemeinde im Okres Plzeň-město; siehe Chrást u Plzně
 Chrást, Gemeinde im Okres Příbram; siehe Chrást u Tochovic
 Chrást, Gemeinde im Okres Nymburk; siehe Chrást u Poříčan
 Chrást, Ortsteil von Křesetice, Okres Kutná Hora
 Chrást, Ortsteil von Mladá Boleslav, Okres Mladá Boleslav
 Chrást, Ortsteil von Pivkovice, Okres Strakonice
 Chrást, Ortsteil von Tišice, Okres Mělník
 Chrást, Ortsteil von Kovářov, Okres Písek
 Chrást nad Sázavou, Ortsteil von Týnec nad Sázavou, Okres Benešov